Hådell är ett efternamn som burits av bland andra:

 Gösta Hådell (1903–1975), svensk kompositör och vissångare
 Mats Hådell (1944–2000), svensk skådespelare och journalist
 Sven Hådell (1907–1996), svensk militär